Чжуаньшу (), «иероглифы печати», появился в VIII—III веках до н. э. и был официальным стилем письма в царстве Цинь, а затем в Восточной Чжоу в Цинь и распространялся в те регионы, которые Цинь завоёвывало. Чжуаньшу — самый часто используемый из архаичных стилей каллиграфии.

Существует два его основных варианта: «большая печать» () и «малая печать» ().

В конце XX века этот стиль в основном использовался для инканов. Хотя сама печать изготавливается из древесины, жадеита и других материалов, надпись для оттиска выполняется кистью и тушью.

Большинство китайцев не могут читать чжуаньшу, его использование обычно ограничивается каллиграфией. Из современных словарей китайского языка для многих иероглифов запись стилем чжуаньшу приведена, например, в девятитомном  «Большом словаре китайских иероглифов» (2-е издание, 2010 год).

Малая печать 
Сяочжуань (小篆) — малый устав, унифицированный стиль, введённый при династии Цинь; в настоящее время употребляется на печатях. Ожидается, что он будет включен в Юникод
Другие названия: «проволочное письмо» и «металлическая нить».
Стиль сяочжуань является упрощением более громоздкого стиля дачжуань.

Получил наибольшее распространение на циньских и ханьских каменных стелах и стал толчком для развития китайской каллиграфии и живописи.

Самый известный памятник этого стиля — каменная стела-эпитафия «Ишаньбэй» («Эпитафия с горы Ишань») из провинции Шаньдун.

Большая печать 
Дачжуань (大篆) отличался от стиля сяочжуань с его более округлыми чертами своей несколько большей строгостью. Примером стиля дачжуань могут служить древние надписи на каменных барабанах (ши гу вэнь) и на циньских бронзовых сосудах (Цинь гун куй).
Тексты наносились на бронзовые ритуальные сосуды, которые особенно широко были распространены в середине II — середине I тысячелетия до н. э.

В компьютерах 
Ожидается, что малые иероглифы печати когда-нибудь будут закодированы в Юникод. Для них зарезервированы коды U+34000 to U+368FF (Plane 3, Tertiary Ideographic Plane).

В филателии 
22 февраля 2003 года почта КНР выпустила две почтовых марки из серии «Древнекитайская каллиграфия: чжуаньшу» () с двумя известными образцами каллиграфии стилем чжуаньшу: надпись на бронзовом сосуде  времён династии Западная Чжоу и надпись, предположительно, работы Ли Сы, на  времён династии Цинь.

См. также 
 Лишу
 Монгольское квадратное письмо

Примечания

Литература 
 
 
 
 

История Китая
Китайская письменность